Show Business is My Life es el álbum debut en solitario del cantante y compositor de The Mr. T Experience, Frank Portman.

Lista de canciones 
 She Turned Out to be Crazy
 I Made You and I Can Break You
 Knock Knock (Please Let Me In)
 Suicide Watch
 Bitter Homes & Gardens
 She All Right
 Ask Beth
 Population: Us
 Thinking of You
 I'm in Love With What's-Her-Name
 Two Martinis From Now
 Sad, Sad Shadow
 This Isn't About You Anymore

Referencias 
 

Álbumes de Dr. Frank
Álbumes de 1999
Álbumes en inglés
Álbumes de Lookout! Records